Azertyuiop peut désigner : 
 la première rangée de lettres des claviers AZERTY ;
 Azertyuiop, un cheval français s'étant illustré dans les années 2000 en courses de  ;
 le nom de famille des voisins du héros du roman Dico dingo de Pascal Garnier.